Joanne Thompson peut désigner :

 Joanne Thompson, femme politique canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Joanne Thompson (née en 1965), gardienne olympique britannique de hockey sur gazon.